Wallace Jones peut désigner :
 Wallace Jones (1906-1983), trompettiste américain de jazz ;
 Wallace Jones (1926-2014), joueur et entraîneur américain de basket-ball.